Бура́чниковые () — семейство покрытосеменных двудольных растений порядка .

Ботаническое описание 

Многолетние, двулетние или однолетние травянистые растения, обыкновенно жёстко-шершавые от щетинистых волосков. Но есть среди бурачниковых и полукустарники.

Стебель в поперечном сечении большей частью округлый.

Листья очерёдные, очень редко супротивные, цельные и обычно цельнокрайные, лишь у некоторых видов неясно угловато-зубчатые.

Цветки обыкновенно актиноморфные или очень часто неясно зигоморфные (редко явно зигоморфные), собраны однобокими кистями или колосьями, завитыми до цветораспускания в виде улитки и расположенными одиночно или попарно на верхушке стебля или же собранными в метельчатое соцветие. Чашечка пятираздельная или пятизубчатая. Венчик с пятилопастным отгибом, правильный, реже почти двугубый (например, у Echium), трубчатый, воронковидный, колокольчатый или колесовидный. Тычинок пять, прикреплённых к трубке венчика и чередующихся с лопастями его отгиба. Завязь верхняя, большей частью четырёхгнёздная, реже двугнёздная, обыкновенно четырёхлопастная. Столбик выходит в промежуток между лопастями завязи (из верхушечной её впадины), нитевидный с цельным или двураздельным рыльцем, реже столбик сидит на верхушке цельной завязи. Формула цветка: . (реже ).

Плод сухой, распадающийся на 4 орешка, прикреплённых к плоскому цветоложу или его выросту, реже орешков бывает меньше (2—1) или же плод костянка.

Классификация 
В соответствии с таксономической системой классификации APG II (2003), это семейство принадлежит к группе эуастерид I, включающей порядки Горечавкоцветные (Gentianales), Ясноткоцветные (Lamiales) и Паслёноцветные (Solanales), однако окончательно не установлено, принадлежит ли оно к одному из этих порядков или же должно быть вынесено в отдельный порядок Бурачникоцветные (Boraginales).

Более ранняя система классификации Кронквиста включала Бурачниковые в порядок Губоцветные, но в настоящее время становится очевидным, что представители этого семейства отличаются от остальных губоцветных в равной степени с прочими порядками. Бурачниковые парафилетичны по отношению к семейству Водолистниковые (Hydrophyllaceae), которое включено в APG II. В некоторых последних классификациях Бурачниковые разбиты на несколько семейств: Boraginaceae s.s., Cordiaceae, Ehretiaceae, Heliotropiaceae, Hydrophyllaceae и Lennoaceae.

По данным сайта The Plant List, семейство Бурачниковые содержит 155 родов и 2686 видов.

Редкие виды бурачниковых 
В Красную книгу России занесены следующие виды этого семейства:
 Незабудочник уральский (Eritrichium uralense)
 Мертензия мелкопильчатая (Mertensia serrulate)
 Незабудка Чекановского (Myosotis czekanowskii)
 Оносма многолистная (Onosma polyphylla)
В Красные книги субъектов РФ занесены следующие виды:
 Эгонихон пурпурно-голубой (Aegonychon purpureocaeruleum)

К редким растениям этого семейства в Европе относятся: анхуза курчавая, буглоссоидес калабрийская, буглоссоидес железистая, литодора маслянистая, литодора блестящая, мольткия Дерфлера, незабудка русцинонская, незабудка Солейроля, незабудка корсиканская, омфалодес прибрежная, оносма торненская. Незабудка русцинонская внесена в Красную книгу МСОП. В Красную книгу Новой Зеландии включён мезотидиум гортензиевый. Под угрозой исчезновения на Канарском острове Гран-Канария находится синяк сосновый.

Химический состав 
Одним из хемотаксономических признаков, свойственных большинству видов растений семейства Бурачниковые, является наличие в корневищах литоспермовой кислоты.

Роды 

Подсемейство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсемейство 

 
 
 
 

Подсемейство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсемейство 

 
 

Подсемейство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсемейство

Филогения 
Ниже приведена кладограмма группы asterids, показывающая предполагаемые родственные отношения семейства Бурачниковые согласно системе классификации APG III (2009):

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Bennett M. Pulmonarias and the Borage Family. — London: BT Batsford, 2003.

Бурачникоцветные
Семейства растений
Флора Евразии
Флора Северной Америки